Игирма:

 Игирма — река в Иркутской области.
 Игирма — посёлок в Иркутской области